Lagrán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lagrán (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Lagrán (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar